Чемпионат Кипра сезона 1959/60 — 22-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 11 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1959/1960
Кипр
Кипр
1959 год на Кипре
Спорт на Кипре в 1960 году